Аллуитсок (старое название — Агдлуитсок, грен. Alluitsok, нем. Lichtenau) — бывшее поселение (станция) на юге Гренландии (в коммуне Куяллек, на территории бывшей коммуны Нанорталик), расположен на Аллуитсок-фьорд или же Лихтенау-фьорд возле мыса Прощания. Это примерно в 13 км от посёлка Аммассивик (Слетен), расположеный на противоположной стороне того же фьорда. Население составляет 9 человек (на 2009 год).

Он был основан в 1774 году как Лихтенау (нем. «Светлый луг») моравским миссионером Готфридом Гриллихом и пятью семьями поселенцев. Какое-то время это было самое большое постоянное поселение в Гренландии. В 1900 году миссия была передана лютеранской Церкви Дании.

На участке есть большое кладбище, и он использовался как детский дом для Института Гертруды Раск между 1942 и 1980 годами. В конце фьорд разделяется на две части. В одном из них находится самый большой водопад в Гренландии — Корлорторсуак и форелевое хозяйство. Другой — хранит руины скандинавской фермы.

Примечания 

Бывшие посёлки Гренландии